David Embé (Yaoundé, 13 de novembro de 1973) é um futebolista profissional camaronês, atacante, disputou a Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas dos Camarões
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Naturais de Iaundé